Айронс () — англійське прізвище. Відомі носії:
 Джек Айронс — американський музикант
 Джеремі Айронс — британський кіноактор
 Макс Айронс — англо-ірландський кіноактор і модель